«Naranjito» puede referirse a:

Toponimia 
 Naranjito (Ecuador), ciudad y municipio de la provincia del Guayas (Ecuador).
 Naranjito (Puerto Rico), municipio de Puerto Rico.
 Naranjito (Santa Bárbara), municipio en Santa Bárbara, Honduras.
 Naranjito (Costa Rica), distrito del cantón de Quepos, en la provincia de Puntarenas, de Costa Rica.

Miscelánea 
 Naranjito (mascota), mascota de la Copa Mundial de Fútbol organizada por España en 1982.
 Naranjito de Triana (1933-2002), cantaor de flamenco.
 Isla Gomera (Naranjito), barco español hundido en 1946.
 Naranjito, uno de los nombres comunes de la planta Casearia corymbosa.